Le nom de Juan Pardo est porté par:

Juan Pardo, explorateur espagnol du .
 Juan Pardo de Tavera (1472 –1545), cardinal espagnol, Inquisiteur général d'Espagne.
 Juan Ignacio Pardo Suárez (né en 1942), un chanteur espagnol.